Fred Evans – pugile gallese
 Fred Evans (Alfred J.Evans, 1889-1951) – attore, regista e sceneggiatore inglese
 Fred Evans – giocatore di football americano statunitense